Patrick Hamilton peut désigner :
 Patrick Hamilton (1904-1962), un dramaturge et un romancier britannique ;
 Patrick Hamilton (1504-1528), un réformateur protestant écossais mort sur le bûcher à la suite d'un procès.